Acontiophorus är ett släkte av kräftdjur. Acontiophorus ingår i familjen Asterocheridae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Acontiophorus